Roberto Mariani ist der Name folgender Personen:

* Roberto Mariani (Autor) (1893–1946), argentinischer Schriftsteller
 Roberto Mariani (Funktionär) (* 1942), argentinischer Fußballfunktionär